Konžská kuchyně může označovat národní kuchyni dvou rozdílných států:

 Kuchyně Konžské republiky
 Kuchyně Konžské demokratické republiky